Arantxa Rus era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ksenija Pervak ha battuto in finale 6–3, 6–1 Laura Robson.

Teste di Serie

 Noppawan Lertcheewakarn (semifinali)
 Ana Bogdan (semifinali)
 Ksenija Pervak (campionessa)
 Elena Bogdan  (quarti di finale)
 Laura Robson  (finale)
 Ajla Tomljanović  (primo turno)
 Kristina Mladenovic  (quarti di finale)
 Lauren Embree  (terzo turno)

 Heather Watson  (quarti di finale)
 Aki Yamasoto  (secondo turno)
 Zarina Dijas  (primo turno)
 Linda Berlinecke  (primo turno)
 Yana Buchina  (terzo turno)
 Ksenia Kirillova  (terzo turno)
 Beatrice Gumulya  (terzo turno)
 Nadežda Kičenok (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2009